Irodalom
 A halál csókja (Shadow Kiss), Richelle Mead regénye (2008), a „Vámpírakadémia” sorozatban

Film
 A halál csókja (Kiss of Death), 1947-es amerikai film, rendezte Henry Hathaway, főszereplő Victor Mature
 A halál csókja (A Kiss So Deadly), 1996-os amerikai film, rendezte Chuck Bowman, főszereplő Charles Shaughnessy
 A halál csókja (Kiss of Death), a Megérint a halál c. 1995-ös amerikai film alternatív címe, rendezte Barbet Schroeder, főszereplő David Caruso

Hasonlók
 Halálos csók (Dödskyssen), 1916-os svéd némafilm, rendező és főszereplő  Victor Sjöström
 Halálos csók, 1942-es magyar film, rendezte Kalmár László, főszereplő Karády Katalin 
 Halálcsók (A Kiss Before Dying, 1956-os amerikai film, rendezte Gerd Oswald, főszereplő Robert Wagner
 Halálcsók (A Kiss Before Dying, 1991-es angol–amerikai film, rendezte James Dearden, főszereplő Matt Dillon